Нова-Алианса-ду-Иваи () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Парана. Составная часть мезорегиона Северо-запад штата Парана. Входит в экономико-статистический микрорегион Паранаваи. Население составляет 1436 человек на 2006 год. Занимает площадь 131,272 км². Плотность населения — 10,9 чел./км².

История 
Город основан 25 июля 1960 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 13.192.742,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 9.484,36 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,742 (данные: Программа развития ООН).

Муниципалитеты штата Парана